Tigray kan syfta på:

 Tigrayfolket – folkgrupp i Etiopien 
 Tigray – region i Etiopien 
 Tigray (provins) – provins i Etiopien 
 Tigraykriget – inbördeskrig i Tigrayregionen i Etiopien
 Tigray (språk) – Tigrinska